Örken steht für:

 Örken (See), einen See in Südschweden

Örken ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Örken (* 1993), türkischer Radsportler